El término Frente Amplio es el nombre que han recibido diversos partidos políticos, coaliciones y grupos políticos de diversos países:

 Coaliciones políticas
 Por México al Frente; coalición política de México, antes llamada Frente Amplio Democrático y Frente Amplio Opositor.
 Frente Amplio (Chile); coalición política de izquierda de Chile.
 Frente Amplio (Perú); coalición política de izquierda del Perú.
 Frente Amplio Progresista (Argentina); coalición política de centro-izquierda de Argentina.
 Frente Amplio (Guatemala); coalición política de izquierda de Guatemala.
 Frente Guasú; coalición política de izquierda de Paraguay (Guasú en guaraní significa grande o amplio, por lo que su traducción es "Frente Amplio").
 Frente Amplio de Izquierda (Perú); coalición política de izquierda del Perú.
 Frente Amplio Progresista (México); coalición política de centro-izquierda de México.
 Frente Amplio (Uruguay); coalición política de izquierda de Uruguay.

 Grupos políticos
 Frente Amplio (Brasil), Frente Ampla en portugués; grupo político de Brasil contra el Régimen Militar de 1964, creado en 1966.

 Partidos políticos
 Frente Amplio por la Democracia (Panamá); partido político de izquierda de Panamá.
 Partido Frente Amplio; partido político de izquierda de Honduras.
 Frente Amplio (Costa Rica); partido político de izquierda de Costa Rica.
 Frente Amplio (Paraguay); partido político de izquierda de Paraguay.
 Frente Amplio (República Dominicana); partido político de izquierda de República Dominicana.
 Frente Amplio Popular; partido político de centro-izquierda extinto de Panamá.